Ли́нди Бут (; род. 2 апреля 1979, Оквилл, Онтарио, Канада) — канадская актриса.

Карьера 
Наиболее известные её роли — Райли Грант в диснеевском сериале «Знаменитый Джетт Джексон», эпизодическая роль в сериале «Тайны Ниро Вульфа» и приглашенная роль во втором сезоне сериала «4400». В 2002 году Линди сыграла сразу две значимые роли (Доджер Аллен в фильме «Волк-одиночка» и Кассандра Блэр в фильме «Американский психопат 2»). В 2003 году она появилась в фильме ужасов «Поворот не туда», а в 2007 году — в триллере «Тёмный медовый месяц». В 2013 году снялась в фильме «Пипец 2», а также исполнила эпизодическую роль Весты в девятом сезоне сериала «Сверхъестественное».

Фильмография 
 1991 — Другое измерение
 1996 — Пси Фактор
 1997 — Земля: Последний конфликт
 1998 — Известный Джет Джексон
 1999 — Детройт — город рока
 1999 — Томми-оборотень
 1999 — Охотники за древностями
 2001 — Жизнь с Джуди Гарленд
 2001 — Золотые пауки
 2001 — Мутанты Икс
 2002 — Американский психопат 2
 2002 — Голливуд — Болливуд
 2002 — Кнутом и пряником
 2002 — Муж лучшей подруги
 2002 — Одиссея 5
 2002 — Рождественский гость
 2002 — Черепа II
 2002 — Школа «Чёрная дыра»
 2002 — Сумеречная зона
 2003 — Veritas: В поисках истины
 2003 — Платина
 2003 — Поворот не туда
 2003 — Север Голливуда
 2004 — Рассвет мертвецов
 2004 — C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк
 2005 — Волк-одиночка
 2005 — День катастрофы 2: Конец света
 2005 — 4400
 2005 — Говорящая с призраками
 2007 — Октоубер Роуд
 2007 — Сын нобелевского лауреата
 2008 — Вот, что случилось
 2008 — Тёмный медовый месяц
 2009 — Хранилище 13
 2011 — Рождественское волшебство
 2013 — Пипец 2 
 2013 — Сверхъестественное
 2014—2018 — Библиотекари
 2020 — Анатомия Страсти (16 сезон, серия 13-14)

Номинации и награды 
 2003 — премия «DVD Exclusive Awards» в категории «Best Supporting Actress» за роль в фильме «Rub & Tug».
 2003 — номинация на премию «Canadian Comedy Awards» в категории «Film — Pretty Funny Female Performance» за роль в фильме «Rub & Tug».
 2016 — номинация на премию «Golden Maple Awards» в категории «Best Actress in a TV Series Broadcasted in the US» за роль в сериале «Библиотекари».

Примечания

Ссылки 
 Линди Бут на Movie Tome

Киноактрисы Канады